Saint Anaclet, le troisième pape de l'Église catholique romaine.
 Saint-Anaclet-de-Lessard, une paroisse du Québec.